Giuseppe Cammilli – ex calciatore italiano
 Paolo Cammilli – scrittore italiano